Shenstone kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Shenstone, Staffordshire, ort i England, 
 Shenstone, Worcestershire – en ort i Worcestershire, England

Robotskapade Storbritannienförgreningar